Центр (давн.-гр. — стрекало, осереддя) — середня частина чогось.

Математика, фізика 
Точка перетину уявних осей, ліній у фігурі, точка зосередження якихось відношень у тілі.
 геом. центр кола (кулі), точка, рівновіддалена від усіх точок кола (поверхні кулі).
 центр еліпса — точка перетину великої і малої осей його.
 фіз. центр ваги тіла — точка прикладення рівнодіючої всіх сил ваги, що діють на окремі частинки даного тіла.

Географія, інфраструктура 
Середина, середня частина чого-небудь. || Частина якої-небудь країни, області і т. ін. (перев. розташована всередині її), промислово і культурно найрозвиненіша. || Частина населеного пункту (перев. розташована в середині його), де містяться основні установи.
 Великий населений пункт, велике місто.
 Місце концентрації відповідних однорідних організацій чи установ, інших структур певної спільної діяльності або органів управління, наприклад:
 діловий центр
 фінансовий центр
 науковий центр
 торговельний центр
 промисловий центр
 Адміністративний центр — місто, населений пункт, у якому зосереджено управління районом, областю, краєм, республікою.

Інше 
 тех. Деталь металорізального верстата у вигляді конуса для встановлення оброблюваних заготовок.

Також центр може означати:
 Група армій «Центр»
 Центр групи
 Центр «Номос»
 Центр інерції
 Єдиний центр
 Центр Разумкова
 Торговий центр
 Техно-Центр
 Дата-центр
 Активний центр
 Сіті-Центр
 ТВ Центр
 Виставковий центр
 Український культурологічний центр
 Промисловий центр
 Всесвітній торговий центр
 Зарваницький духовний центр
 Бізнес-центр
 Центр в шахах — центральні поля шахівниці: e4, d4, e5, d5.

в Україні 
 Обласний центр
 Адміністративний центр
 Географічний центр України

Мікрорайони, місцевості
 Історичний центр Львова, або Старе місто — перший район Львова, де було засновано місто, яким воно довгий час обмежувалося, і звідки розвивалося; політичний, економічний і культурний центр Львова.
 «Центр», або «Половиця» — колишня запорізька слобода заснована в середині XVIII ст., на місці якої згодом збудовано історичний центр Катеринослава — Дніпра.
 «Центр» — місцевість Кременчука. Розташована в центрально-західній частині міста.
 «Центр» — мікрорайон у середмісті Тернополя.
 Центрально-Міський район — район у центрі та півночі міста Макіївки.

у світі 
 Центр-Долина Луари (регіон Франції)
 Центральна Азія
 Центральна Африка
 Фінляндський центр

Див. також 
 Епіцентр
 Авіаційний навчальний центр
 Адміністративний центр
 Обчислювальний центр
 Галактичний центр
 Комп'ютерний центр
 Музичний центр
 Культурний центр
 Науковий центр

Примітки